Игры в Группе А на чемпионате мира 2006 года проходили с 9 по 20 июня 2006 года. Группа состоит из Германии — страны-хозяйки чемпионата, Коста-Рики, Польша и Эквадора.

В последнем рейтинге сборных ФИФА Германия была на 16-м месте, Коста-Рика — на 21-м, Польша — на 23-м и Эквадор на 37-м месте. В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в Группе В, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем Группы В.

Матч Германия-Коста-Рика (4:2) стал самым результативным матчем открытия чемпионата мира.

Время указано местное (UTC+2).

Германия — Коста-Рика

Польша — Эквадор

Германия — Польша

Эквадор — Коста-Рика

Эквадор — Германия

Коста-Рика — Польша 

Г